Copernicus är en framstående nedslagskrater på månen som ligger i östra Oceanus Procellarum. Kratern har en diameter på 96 km och ett djup på 3,8 km. Enligt prover tagna av Apollo 12 astronauter, är kratern omkring 800 miljoner år gammal. Den har typiska kännetecken att den bildades under Copernician. Den är uppkallad efter Nicolaus Copernicus.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 Lista över månens berg
 Lista över månens hav
 Copernicus (krater)
 1322 Coppernicus

Källor 
 

Kratrar på månen